Séra est un nom pouvant désigner plusieurs lieux ou personnes :

 Séra, une université monastique du Tibet ;
 Séra, un auteur de bande dessinée (1961 -) ;
 Séra Martin, un athlète français (1906 - 1993).

Voir aussi